Murgeanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Murgeanu (1901-1984), geolog român, membru titular al Academiei Române
 Ion Murgeanu (1940-2016), poet, prozator și jurnalist român

Vezi și
 Murgeni, oraș în județul Vaslui, Moldova, România
 Murgeanca
 Murgescu
 Murgești
 Murgu
 Murgilă
 Murgilești
 Murguleț
 Murgulescu
 Murgași, Dolj
 Murguța, Botoșani
 Murgoci

 Listă de nume românești - litera M

Nume de familie românești